Сытиврат () — согласно подложным глоссам Mater Verborum божество вагров и словаков, соответствующее наряду с Киртом и  Гладолетом () римскому Сатурну:

Сын Сатурна: Sitivratow zin. – Языческий Сатурн также был первым на Олимпе, но был низвергнут силой Юпитера: Sytiwrat.

Примечания

Боги славян
Боги плодородия